Takeshi Honda, né le , est un ancien patineur artistique japonais. Il s'est retiré de la compétition amateur en , peu de temps après les championnats du Japon.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique japonais
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en mars 1981